Ristenpart ist der Name von

 Friedrich Wilhelm Ristenpart (1868–1913), deutscher Astronom
 Eugen Carl Emil Ristenpart (1873–1953), deutscher Chemiker und Lehrer für Färbereichemie und Fasertechnologie
 Karl Ristenpart (1900–1967), deutscher Dirigent, Sohn von Friedrich Wilhelm Ristenpart
 (2654) Ristenpart, Asteroid